День со́ни () — финский праздник, отмечаемый 27 июля и восходящий своими корнями в Средневековье, когда в этот день воспоминались семь отроков Эфесских.

С 1950-х годов отмечается в городе Наантали традиционным сбрасыванием в воду залива горожанина, внесшего самый значительный вклад в жизнь города.

История 
В Средние века в этот день в католической церкви воспоминалась память семерых отроков Ефесских, которые, согласно преданиям, скрылись от гонений в пещере, где они проспали двести лет.

В 1869 году в городе Наантали празднование впервые получило новую интерпретацию и было представлено в качестве развлечения для клиентов новой местной купальни. Подзабытую традицию вновь возродили в 1950-х годах, когда на городской пристани в воду стали сбрасывать горожанина, внесшего самый значительный вклад в жизнь города. Каждый мэр Нантаали за период своего выборного срока сбрасывается в бухту хотя бы один раз.

Церемония сбрасывания проходит в Наантали в 7:00 утра.

Почётные «сони» Наантали 
 1958—1968 Яаакко Сайо
 1969 Яаако Вяятянен
 1970 Аарре Мякинен
 1971 Валто Вааликиви
 1972 Леена Хуопонен
 1973 Уртти Вирта
 1974 Тууликки Сойни
 1975 Раймо Яйяля
 1976 Йорма Каллио
 1977 Яаако Вяятянен
 1978 Ярмо Алонен
 1979 Микко Рённхолм
 1980 Алли Вахтера
 1981 Антти Хаавио
 1982 Урхо Нуммелин
 1983 Арто Норас
 1984 Анна-Лийса Мякеля
 1985 Пауно Кюмяляйнен
 1986 Сигвард Улфстедт
 1987 Пентти-Оскари Кангас
 1988 Тапани Кииппа
 1989 Ристо Вуоринен
 1990 Эйя Ахокас
 1991 Леа Лавэн
 1992 Антэ Аалтонен
 1993 Раймо Вахтера
 1994 Дэннис Ливсон
 1995 Райно Пуоттила
 1996 Олави Вуорисало
 1997 Матти Туоминен
 1998 Рауно Хейкола
 1999 Яари Вирта
 2000 Тимо Квист
 2001 Лилья Ахтиайнен
 2002 Пентти Араярви
 2003 Кристен Бекмэн
 2004 Тийна Тунтури
 2005 Ристо Ринне
 2006 Кейё Виртанен
 2007 Ритва Ниеми
 2008 Пекка Йокисуу
 2009 Рауно Саари
 2010 Хейкки Роутамаа
 2011 Олли Кортекангас
 2012 Томи Лохикоски
 2013 Ханна Леена Лайхонен
 2014 Кари Вуола
 2015 Тимо Койвусало
 2016 Ласси Ляхтеенмяки

См. также 
 Праздники Финляндии

Примечания

Литература 
 Talve, Ilmar: Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi, 1986.

Ссылки 
 
 Unikeot Naantalin auringon alla 
 Pois työpöydältä 

сони день
Праздники 27 июля